«Зірка» (Городище)
  «Зірка» (Іркутськ)
  «Зірка» (Київ)
  «Зірка» (Кропивницький)
  «Зірка» (Перм)
  «Зірка» (Серпухов)